Григор (Глигур, Глигор) Христов Милчинов - Гигата е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Григор Милчинов е роден в град Прилеп, тогава в Османската империя. Присъединява се към ВМРО и действа като терорист. Убива капитан Трайков при управлението на БЗНС, осъден е от Кърджалийския окръжен съд за рушвет, устройва убийства в София. Бяга от България като федералист и се прехвърля в Югославия, където е близък до левичарските дейци.

По-късно живее в Загреб, където заедно с Иван Момчилов организират атентата срещу сръбския помощник-министър на вътрешните работи Жика Лазич през 1928 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Терористи на ВМРО
Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Григор
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация